

Топонім 

 Феодосія — місто в Криму
 Феодосія — станція в місті Феодосії

Інше 
 Феодосія — жіноче ім'я

Див. також 
 Феодосійська міська рада
 «Феодосія. Місячна ніч» — картина І. К. Айвазовського
 Феодосія Олексіївна